Kiptoo ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Kolum Kiptoo (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Edwin Kiprop Kiptoo (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 Eliyah Kiptoo (* 1986), kenianischer Biathlet und Leichtathlet
 Ezekiel Kiptoo Chebii (* 1991), kenianischer Langstreckenläufer
 Gilbert Kiptoo Chepkwony (* 1985), kenianischer Marathonläufer 
 Jane Jepkosgei Kiptoo (* 1982), kenianische Marathonläuferin
 Joel Kiptoo (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Jonathan Kiptoo Yego (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Joseph Kiptoo Birech (1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Julius Kiptoo (* 1977), kenianischer Langstreckenläufer
 Lawrence Kiptoo Saina (* 1981), kenianischer Marathonläufer
 Mark Kosgei Kiptoo (* 1976), kenianischer Langstreckenläufer
 Martin Kiptoo Lel (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Moses Kiptoo Kurgat (* 1977), kenianischer Langstreckenläufer
 Sammy Kiptoo Kurgat (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 Samson Kiptoo Bungei (* 1982), kenianischer Marathonläufer
 Vincent Kiplagat Kiptoo (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 William Kiptoo Kirui (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Too
 Jeptoo